Иртюбяк — топонимы в Башкортостане
 Иртюбяк (приток Белой) — река
 Иртюбяк (Кугарчинский район) — деревня